Sancha Sanches pode ser:
Sancha Sanches de Pamplona, filha de Sancho I de Navarra
Beata Sancha de Portugal, filha de Sancho I de Portugal

Desambiguação